Лаптева — женская форма русской фамилии :

Фамилия 
 Лаптева, Алёна Владимировна (род. 1979) — латвийская и российская актриса театра и кино.
 Лаптева, Валентина Вячеславовна (1900—1980) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Лаптева, Валентина Макаровна (1919—2002) — заслуженный врач РСФСР, Герой Социалистического Труда (1969).
 Лаптева, Клавдия Яковлевна (Маючая; 1918—1989) — советская легкоатлетка, метательница копья.
 Лаптева, Любовь Геннадьевна (род. 1952) — российский искусствовед, почётный член РАХ.
 Лаптева, Ксения Викторовна (род. 1983) — российская баскетболистка, выступавшая в амплуа разыгрывающего защитника.
 
 Лаптева, Наталья Фёдоровна (род. 1920) — ткачиха, Герой Социалистического Труда.
 Лаптева, Ольга Алексеевна (род. 1931) — российский лингвист-русист, доктор филологических наук.
 Лаптева, Ульяна Юрьевна (род. 1979) — российская актриса театра и кино.

Населённые пункты

Россия 
 Лаптева — деревня в Кетовском районе Курганской области.
 Лаптева — деревня в городском округе Верхотурский Свердловской области.
 Лаптева — деревня в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.

Украина 
 Лаптева — бывший посёлок в Чугуевском районе Харьковской области.